Sant’Anastasia (italienisch Heilige Anastasia) steht für:

Heilige:
 Sant'Anastasia von Rom († um 68 in Rom), siehe Basilissa und Anastasia
 Sant'Anastasia Maggiore († 253 in Rom)
 Sant'Anastasia von Sirmium († um 304 in Sirmium), siehe Anastasia von Sirmium

Kirchengebäude:
 Sant’Anastasia al Palatino, Rom
 Sant'Anastasia (Santa Severina)
 Santa Anastasia (Sardara)
 Sant’Anastasia (Verona)

Gemeinden in Italien:
 Sant’Anastasia (Kampanien), Provinz Neapel
 Motta Sant’Anastasia, Provinz Catania

Siehe auch:
 Anastasia (Begriffsklärung)
 Anastasiakirche